Mitternachtsspitzen bezeichnet:

 Mitternachtsspitzen (WDR), Kabarettsendung 
 Mitternachtsspitzen (Film), Thriller mit Rex Harrison und Doris Day (1960)